Tuulikki est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1969), joueuse d'échec estonienne
Tuulikki Jahre (née en 1951), coureuse cycliste suédoise
Tuulikki Pietilä (1917-2009), graphiste finno-américaine
Tuulikki Pyykkönen (née en 1963), fondeuse finlandaise

Voir aussi
Tuulikki, déesse de la mythologie finnoise
(2716) Tuulikki, astéroïde de la ceinture principale
Tuulikki Mons, montagne de Vénus
Tuulikki–Vampula, aéroport de Vampula en Finlande

Homonymie de prénom